París-Brest-París, cursa ciclista històrica de França
 Proteïnes fixadores de penicil·lina (del seu nom en anglès Penicillin Binding Proteins), grup de proteïnes que es caracteritzen per la seva afinitat a la penicil·lina
 Ficobiliproteïna (del seu nom en anglès Phycobiliprotein), holoproteïna present en cianobacteris i determinades algues
 pbp també és el codi ISO 639-3 del badyara, llengua parlada a Guinea i Guinea Bissau